Баевка — название географических объектов в России.
 Баевка — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Баевка — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Баевка — деревня в Становлянском районе Липецкой области, Кирилловский сельсовет.
 Баевка — деревня в Становлянском районе Липецкой области, Огнёвский сельсовет, упразднена в 2001 г.
 Баевка — хутор в Мясниковском районе Ростовской области.
 Баевка — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.
 Баевка — село в Николаевском районе Ульяновской области.
 Баевка — посёлок в Алатырском районе Чувашии.

 Баевка — микрорайон Нижнего Новгорода.

См. также 
 Баевка-1
 Баевка-2